Carla peut désigner :
 Un prénom féminin italien, portugais, anglais, américain, allemand, qui provient de Carolus (de l'allemand harl, viril, fort). La sainte Carla est le .
 Carla-de-Roquefort, commune française, située dans le département de l'Ariège et la région Occitanie.

Personnalités portant le prénom Carla

Personnes
 Carla Anderson Hills, ancienne secrétaire au Logement et au Développement urbain des États-Unis.
 Carla Bley, pianiste de jazz américaine.
 Carla Bruni, chanteuse franco-italienne et femme de l'ex-président Nicolas Sarkozy.
 Carla Del Ponte, juge du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
 Carla, nom de scène de la chanteuse française Carla Georges.
 Carla Gravina, actrice italienne.
 Carla Gugino, actrice américaine.
 Carla Lane, écrivain, scénariste et militante britannique pour les droits des animaux.
 Carla Maliandi, dramaturge argentine.
 Carla Nova, actrice pornographique française.
 Carla Sacramento, athlète portugaise.
 Carla Sozzani, galeriste milanaise.
 Carla Suárez Navarro, joueuse de tennis espagnole.
 Carla Thomas, chanteuse américaine.
 Carla Voltolina, résistante italienne.
 Carla Ignoti, collégienne portugaise italienne.
 Carla Lazzari, chanteuse française.

Cinéma et télévision
 Carla est un court-métrage français réalisé par Dramane Sangare en 2000.
 Carla est un court-métrage français réalisé par Rima Samman en 2002.
 Carla est un téléfilm britannique réalisé par Diarmuid Lawrence en 2003.

Fiction
 Carla Espinosa, personnage de la série Scrubs.

Voir aussi

 les prénoms féminins proches , , , 
 les prénoms masculins proches : ,  et Charles
 Carla est un logiciel libre, au sein du projet Cadence, permettant d'utiliser tout type de plugin lié à l'audio, avec des logiciels ne supportant qu'un type d'entre eux.

Homonymie de prénom

it:Carla